Бернатовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бернатовщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Бернатовщина — деревня в Дятловском районе Гродненской области.